Elz kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Elz (Neckar) – vattendrag, Baden-Württemberg, 
 Elz (Rhein) – vattendrag, Baden-Württemberg, 
 Elz, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Gießen,